Australian Drivers' Championship 1984 – dwudziesty ósmy sezon Australian Drivers' Championship.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

Sporty motorowe w Australii
1984 w sportach motorowych
Formuła Mondial
1984 w Australii